Чемпионат Китая по международным шашкам среди женщин 2015 прошёл   в Гуанчжоу. В турнире участвовала 41 спортсменка. Серебряный призёр Чемпионата Азии 2012 Чжао Ханьцин заняла 5 место.

Первые 10 спортсменок

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Примечания 

2015 год в шашках
Спортивные соревнования в Гуанчжоу
Спорт в Китае в 2015 году